Феодор I Палеолог (; 1355 — 24 июня 1407, Мистра) — деспот Мореи в 1383—1407 годах, сын византийского императора Иоанна V Палеолога. Первый носитель этого титула из рода Палеологов.

Биография 

Феодор I Палеолог был третьим сыном византийского императора Иоанна V Палеолога от жены Елены Кантакузины, дочери Иоанна VI Кантакузена. Братьями Феодора были императоры Андроник IV Палеолог и Мануил II Палеолог.

В 1376 Феодор Палеолог был назначен деспотом Фессалоник, но принять власть над ними не успел, поскольку его вместе с отцом и братом Мануилом арестовал и заключил под стажу старший брат, Андроник IV. Этот плен длился на протяжении всего правления Андроника, с 1376 по 1379 год. Но в 1379 году он был свергнут и Иоанн V вернул себе трон. Деспотом Фессалоник, однако, был назначен Мануил; Феодор же в 1382 году стал деспотом Мореи.

Начало правления Феодора было непростым. К тому моменту, когда он прибыл в Морею, в ней укрепился его двоюродный брат, сын Матфея Кантакузина Димитрий I Кантакузин. Но долго бороться с ним Палеологу не пришлось — примерно через год Димитрий умер.

Новому деспоту противилась и местная аристократия. Один из её представителей, правитель Монемвасии Павел Мамон, был настолько враждебен к Феодору, что тому пришлось предложить город в 1384 году венецианскому кастеляну Корони Пьетро Гримани. Мамон в ответ обратился за помощью к туркам и Палеолог был вызван Баязидом I в Серры. Когда же деспот прибыл туда в 1393 году, он на какое-то время оказался в плену, а Монемвасию обязался передать уже султану. Примечательно, что жители города после этого сами попросили подданства у Венеции, но её сенат решил не провоцировать турок и отказался от этого предложения.

Для укрепления своей власти Феодор стал привлекать на Пелопоннес албанских переселенцев, ставших источником рекрутов. Кроме того, он заключил союз с афинским герцогом Нерио I Аччайоли и женился на его дочери Бартоломее.

В 1388 году Феодору, при поддержке Нерио, удалось завоевать Аргос. Однако это привело Морею к конфликту с Венецианской республикой, которая незадолго до этого выкупила права на город у 13-летней наследницы его последнего латинского правителя, Гюи д'Энгиен. Сначала венецианцы пытались решить проблему дипломатически и отправили ко двору деспота несколько посольств. Но Феодор отказался сдавать Аргос, а потому Венеция прекратила торговые сношения и с Мореей, и союзными ей Афинами. В частности, республика перестала поставлять в деспотат железо. Палеолог пошёл на уступки только с усилением турецкой угрозы. 27 мая 1394 года в Модоне между Мореей и Венецией установился мир, по которому Феодор освободил Аргос в обмен на гарантию убежища деспоту и его семье в случае опасности, а также передачу Афинам Мегар и возвращение Морее занятого венецианским флотом укреплённого места Василопотамон.

Тем временем, османский султан Баязид I начал бороться за контроль над Балканами, и Феодору пришлось защищать Морею от возможного вторжения турок. Когда ситуация стала критической для Морейского деспота, Феодор предложил Мистру и Коринф рыцарям-госпитальерам Родоса. Это обеспечило продолжение сопротивления туркам даже тогда, когда они оккупировали всю Морею.

В конце концов, эта тактика оказалась успешной. Хотя Баязид I объявил Пелопоннес провинцией Османской империи, он так и не смог полностью установить контроль над ним, и вернулся в свою столицу Эдирне. Феодор же вскоре вернул себе Морею и большую часть своих бывших завоеваний. Госпитальеры даже вернули ему Мистру и Коринф в 1404 году, так как у них больше не было сил для удержания этих городов.

В 1400 году Баязид I осадил Константинополь. Мануилу II удалось бежать из города вместе с большей частью императорской семьи. Он отправился просить помощи в Западную Европу. При этом он оставил свою семью под защиту Феодора I, в Монемвасии.

Незадолго до смерти Феодор I Палеолог постригся в монахи под именем Феодорит, и умер 24 июня 1407.

У Феодора I не было сыновей, и новым деспотом Мореи стал его племянник, Феодор II Палеолог.

Семья 
Женой Феодора I была Бартоломея Акциайоли (1370—1397), дочь афинского герцога Нерио I. В качестве приданого она получила от отца Коринф.

Также у Феодора была неизвестная по имени внебрачная дочь, ставшая супругой Сулеймана Челеби, сына Баязида I.

Примечания

Литература

Источники

Литература на русском языке

Литература на иностранных языках

Ссылки 
 

Палеологи
Правители Фессалоник
Деспоты Мореи